Àustria:
 Viena, capital d'Àustria.
 Estat de Viena, estat federal d'Àustria.
 França:
 Riu Viena riu que ha donat nom a dos departaments:
 Viena (departament), a la regió de Poitou-Charentes.
 Alta Viena, departament del Llemosí.
 Viena del Delfinat, ciutat del Delfinat, al departament d'Isèra.
 Comtat de Viena, comtat centrat a Viena del Delfinat, que va existir fins al .
 Delfinat de Viena, jurisdicció feudal francesa a la moderna regió del Delfinat, amb capital a Viena del Delfinat.
 Miscel·lània:
 Viena (restaurant) cadena de restaurants catalana.
 Viena Edicions, editorial catalana
 Congrés de Viena, reunió celebrada a la capital austríaca el 1815.

Vegeu també 
 Vienna
 Vienne